Кагу́льский райо́н (, Район Кагул) — административно-территориальная единица Республики Молдова.

История 
Как и большинство районов Молдавской ССР, образован 11 ноября 1940 года с центром в городе Кагул. До 16 октября 1949 года находился в составе Кагульского уезда, после упразднения уездного деления перешёл в непосредственное республиканское подчинение.

С 31 января 1952 года по 15 июня 1953 года район входил в состав Кагульского округа, после упразднения окружного деления вновь перешёл в непосредственное республиканское подчинение.

19 декабря 1962 года город Кагул был передан в республиканское подчинение и выведен из состава района.

25 декабря 1962 года Кагульский район был ликвидирован и объединён с Вулканештским районом, но уже через два года (23 декабря 1964 года) восстановлен.

С 1999 года по 2002 год, в рамках проводимой административной реформы, район являлся частью Кагульского уезда.

После упразднения уездного деления в 2002 году, район вновь стал самостоятельной административной единицей, при этом в его составе остался Вулканештский район.

В 1999 году Молдавия должна была передать часть своей береговой линии по Днестру и участок автодороги у села Паланка Штефан-Водского района в обмен на право построить порт Джурджулешты. Летом 2011 года работу по выполнению договоренностей 1999 года удалось завершить.

География 
Кагульский район расположен в юго-западной части Молдавии. Состоит из двух частей, разделённых Гагаузией: основная территория и село-эксклав Александру Иоан Куза.

Граничит с АТО Гагаузия, Кантемирским и Тараклийским районами, а также с Румынией и Одесской областью Украины (эксклав).

В селе Джурджулешть Кагульского района находится самая южная точка Республики Молдова и единственный порт Молдавии на Дунае.

Населённые пункты

Население 

Численность населения по годам, человек:

Достопримечательности 
В 45 км к югу от Кагула расположен научный заповедник «Нижний Прут».

Известные уроженцы 

 Ботгрос, Николай (род. 1953) — молдавский музыкант, художественный руководитель оркестра народной музыки «Лэутары».
 Водэ, Георгий Дмитриевич (1934—2007) — молдавский кинорежиссёр.
 Сулак, Николай Васильевич (1936—2003) — певец, народный артист СССР (1989).

Примечания

Ссылки 

Районы Молдавии
Районы Молдавской ССР